Седьмой розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой прошёл после пятилетнего перерыва. Организация турнира кардинально отличалась от прошлых розыгрышей – в нём участвовали только команды чемпионата (последние шесть прошлогодних команд начинали с 1/16 финала, остальные с 1/8), соперники играли серию матчей до двух побед (но не более трёх игр, в случае ничьих, при равенстве очков, победитель определялся по разнице шайб), финалисты играли до трёх побед.
Соревнования не вызвали большого интереса ни у самих участников (две команды так и не сыграли ни одного матча, две отказались после своего первого этапа), ни у зрителей (большинство матчей из-за отсутствия в регионах искусственного льда прошло в Москве, где редко собиралось больше половины стадиона), ни у журналистов (в справочнике-календаре, выпущенным ЦС им. Ленина в 1961 году, турнир лишь вскользь упомянут при подведении итогов прошедшего сезона).

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1961. Кубок СССР. Седьмой розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой